Neverworld's End — пятый студийный альбом немецкой симфоник-метал-группы Xandria, выпущенный 24 февраля 2012 года. Альбом вышел на лейбле Napalm Records, до этого коллектив сотрудничал с Drakkar Records. Во время записи альбома группа вела студийный видео-дневник.

Это первый и последний альбом группы, в записи которого приняла участие вокалистка Мануэла Краллер.

Список композиций

История релизов

Участники записи 
 Мануэла Краллер — вокал
 Марко Хойбаум — гитара, клавишные
 Филип Рестемайер — гитара
 Нильс Миддельхауфе — бас-гитара
 Герит Ламм — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен

Альбомы Xandria
Альбомы Napalm Records